Соревнования по парусному спорту в классе «Инглинг» на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 10 по 17 августа. В соревнованиях принимали участие 15 групп спортсменок по 3 человека в каждой.

Призёры

Результаты заплывов 
Гонка M — медальная гонка, в которой приничают участие только первые 10 групп спортсменов. Гонки 9 и 10 были отменены из-за плохой погоды.

Примечания

Источники 
 Результаты соревнования на сайте Олимпийских игр 2008